CTSW () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 376 амінокислот, а молекулярна маса — 42 120.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Цистеїнові протеази